De Stiassnyiformes zijn een orde van straalvinnige beenvissen (Teleostei) binnen de superorde Acanthopterygii, voorgesteld in 2009.  Het omvat de harders (Mugilidae), de Atheriniformes, de Beloniformes, de Cyprinodontiformes en enkele families van de parafyletische Perciformes, waaronder de cichliden. Het nieuwe taxon werd genoemd door de auteurs van de eerste beschrijving ter ere van de conservator van de afdeling Ichthyologie van het American Museum of Natural History Melanie Stiassny, die in 1993 suggereerde dat de harder verwant is aan juffers en guppy's.

De nauwe verwantschap van deze uiterlijk verschillende groepen is gebaseerd op moleculaire studies en wordt niet ondersteund door morfologische kenmerken.

De 5e editie van Fishes of the World classificeert de families die deel uitmaken van de Stiassnyiformes binnen de subserie Ovalentariae.

Straalvinnigen